Sieg bezeichnet:

 Sieg, Erfolg im Kampf
 Sieg (Fluss), Mittelgebirgsfluss von rechts zum Rhein in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
 Sieg, meist Siegbach (Abens), rechter Zufluss der Abens gegenüber Daßfeld, Markt Siegenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Sieg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet entlang der Sieg
 Sieg (Windeck), Weiler der Gemeinde Windeck im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Sieg ist der Familienname folgender Personen:
 Aljoscha Sieg (* 1984), deutscher Musikproduzent und Songschreiber
 Carl Sieg (1784–1845), deutscher Porträtmaler und Lithograf
 Emil Sieg (1866–1951), deutscher Indogermanist
 Ewald Sieg (* 1913), deutscher Politiker (DBD)
 Fredy Sieg (1878–1962), deutscher Schauspieler, Kabarettist, Komiker und volkstümlicher Vortragskünstler
 Gernot Sieg (* 1966), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Gunther Sieg (1936–2008), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Sieg (* 1930), deutscher Militär, Offizier der DDR
 Hermann von der Sieg, Pseudonym des Schriftstellers Hermann Bellebaum (1805–1875)
 John Sieg (1903–1942), Journalist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Julius Sieg (1848–1923), deutscher Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Sieg (1911–1998), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Katrin Sieg (* 1961), deutsche Theaterwissenschaftlerin, Autorin und Hochschullehrerin
 Madison Sieg (* 2003), US-amerikanische Tennisspielerin
 Max von Sieg (1859–1937), preußischer General der Infanterie
 Max Walter Sieg (1904–1968), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Paul Eugen Sieg (1899–1950), deutscher Physiker und Schriftsteller
 Rainer Sieg (* 1948), deutscher Rechtswissenschaftler
 Sören Sieg (* 1966), deutscher Sänger, Liedtexter, Komponist, Arrangeur, Satiriker, Kolumnist und Autor
 Sophie Sieg (1893–1987), deutsche Widerstandskämpferin und Bibliothekarin
 Trent Sieg (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ulrich Sieg (* 1960), deutscher Historiker
 Ursula Sieg (* 1937), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Victor Sieg (1837–1899), französischer Organist und Komponist
 Volker Sieg (* 1937), deutscher Architekt
 Wolfgang Sieg (1936–2015), deutscher Lehrer und Schriftsteller

Siehe auch:

 Siege
 Siech
 Siek